Великоселье — название населённых пунктов:

Россия 
 Великоселье — деревня в Торжокском районе Тверской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Великоселье — село в Нижнегорском районе.

Украина 
 Великоселье — село в Старосамборском районе Львовской области.
 Великоселье — село в Герцаевском районе Черновицкой области.